Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej na Wyspie Wasylewskiej (placówka filialna Pustelni Optyńskiej)
 Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w historycznej dzielnicy Mała Ochta
 Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej na cmentarzu w historycznej dzielnicy Pargołowo
 Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej na Placu Siennym, zburzona w 1961 r.